Lacazette peut désigner :
 Alexandre Lacazette (1991-), footballeur français ;
 Romuald Lacazette (1994-), footballeur français, son cousin.